

События 

 Поход Мухаммада ибн Аби аль-Мансура против христиан, разрушение Саламанки и поражения христиан у Гормаса, Ланги и Эстеркеля.
 977 (согласно «Королевским анналам») — Олав Трюггвасон попал в Гардарики.
 977—990 — царь Армении Смбат II.
 Один из тюркских военачальников, Себук-Тегин, захватил Газни и основал Газневидское государство (султанат), просуществовавшее до 1187 года.
 Усиление кимаков на Иртыше, их война с гузами.

Русь 
 Междоусобная война на Руси за киевский престол сыновей Святослава Игоревича — Ярополка, Олега и Владимира. Поход князя Ярополка Святославовича против князя Олега Святославовича. Гибель Олега Святославича, князя Древлянской земли, в г. Овруч. Новгородский князь Владимир Святославович бежал к варягам.

Родились 
 Герард Венгерский

Скончались 
 Рогволод Полоцкий
 Олег Святославич (князь древлянский)
 Амлаф, король Альбы (Шотландии).
 1 марта — Росендо, католический святой, епископ Мондоньедо (Испания).
 Ашот III

См. также

Примечания